Санта Анита има више значења:

 Санта Анита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Анита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Анита (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Анита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Анита (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Анита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Анита (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита, Љанос де ла Гера (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита, Ла Парсела (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита, Лос Бетос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Анита (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита, Ла Викторија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Анита (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Анита, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Анита (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Анита (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Анита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита, Комплехо Агропекуарио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита, Лос Инфантес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Анита (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Анита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Анита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Анита (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Анита, Клуб де Голф (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Анита (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Анита (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Анита, Гранха (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Анита (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Анита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Анита (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анита, Енсино Гачо (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анита (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анита (Хуарез, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анита (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Анита (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Анита (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Анита (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Анита (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Анита (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Анита (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Анита (Зарагоза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Анита (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Анита (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита, Ел Инфијерниљо Дос (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Анита (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Анита (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Анита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Анита (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Анита (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита, Елба Ерера (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Анита (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита, Нуево Сентро де Побласион (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Анита (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Анита (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику